Геннадий Борисович Плисс (1929—2019) — советский и российский учёный в области онкологических заболеваний, доктор медицинских наук (1966), профессор (1985), почётный доктор НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова (2012). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

Биография 
Родился 2 апреля 1929 года в Вологде.

С 1953 года после окончания Первого Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова был зачислен в аспирантуру НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, после окончания которой, защитив кандидатскую диссертацию, по приглашению академика Л. М. Шабада работал в НИИ онкологии в качестве  младшего научного сотрудника. В 1966 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Экспериментальное изучение канцерогенного действия аминосоединений». 

С 1956 по 2011 годы — научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник и главный научный сотрудник — заведующий Лаборатории химических канцерогенных агентов НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, основное направление научной работы Г. Б. Плисса профилактика рака, как в производственных условиях, так и в группах повышенного риска. Профессору Г. Б. Плиссу удалось создать и применить на практике научно-обоснованную систему контроля и биологического тестирования химических веществ на канцерогенную активность. Лаборатория химических канцерогенных агентов под его руководством стала научно-методическим центром по изучению онкогенных веществ. Профессором Г. Б. Плиссом был создан штамм перевивной лимфосаркомы (Лимфосаркома Плисса (LS-Плисса)), широко использующийся уже в течение 50 лет в отечественных и зарубежных лабораториях для экспериментальных исследований. Профессором Г. Б. Плиссом был предложен новый тип противоопухолевых препаратов — онкопротекторов, действие которых основано на пролонгированном ингибировании фермента бета-глюкоронидазы, в качестве эксперта по химическому канцерогенезу Г. Б. Плисс участвовал в работе Международного Агентства по изучению рака, Международной организации  труда и Международной организации по химической безопасности. 

С  2011 по 2019 годы — руководитель музея НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, оставаясь главным научным сотрудником.

Умер 11 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Библиография 

Плисс Г. Б., Худолей В. В.  Использование аквариумных рыб для ускоренной оценки канцерогенной активности химических соединений / НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова. - Ленинград : [б. и.], 1983 г. - 13 с.
Плисс Г. Б., Доценко В. А., Зельдин А. Л. Общая токсикология / Изд. ЭЛБИ-СПБ : 2006 г. — 223 с. — ISBN 5-93979-151-4
Плисс Г. Б., Анисимов В. Н., Забежинский М. А. Современные подходы к изучению канцерогенной безопасности, противоопухолевой, антиканцерогенной и геропротекторной активности фармакологических препаратов / : Вопросы онкологии. 2012 г № 58(1) — 7-18 с.
Плисс Г. Б. Этапы становления и основные направления исследований в области первичной профилактики рака в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова / : Вопросы онкологии. 2013 г № 59(1) — 134-143 с.
Плисс Г. Б. Влияние фторацетата натрия на рост солидного рака Эрлиха и аутохтонных сарком мышей / : Вопросы онкологии. 2013 г № 59(6) — 777-780 с.
Плисс Г. Б. Экспериментальное исследование эффекта бензи-динсульфона, входящего в группу диаминодифени-лов с потенциальными канцерогенными свойствам / : Вопросы онкологии. 2014 г № 60(1) — 84-89 с.
Плисс Г. Б. Влияние е-аминокапроновой кислоты, циклофос-фамида и их комбинации на рост аутохтонных индуцированных бенз(а)пиреном сарком мышей / : Вопросы онкологии. 2014 г № 60(1) — 94-95 с.
Плисс Г. Б. Институт онкологии в годы войны и блокады Ленинграда / : Вопросы онкологии. 2014 г № 60(2) — 99-104 с.
Плисс Г. Б., Аникин И. В. Влияние Фторацетата натрия и метформина на противоопухолевую активность циклофосфамида на модели аутохтонной саркомы мышей / : Вопросы онкологии. 2014 г № 60(4) — 515-517 с.
Плисс Г. Б. Иммунологические исследования в институте онкологии им. Н. Н. Петрова: исторический очерк к 100-летию со дня рождения профессора Тамары Александровны Коростелёвой (1913-1991) / : Вопросы онкологии. 2014 г № 60(1) — 118-123 с. 
Плисс Г. Б. Вклад академика Л. М. Шабада в теорию и практику профилактики рака от воздействия канцерогенных агентов (Ленинградский период) / : Вопросы онкологии. 2016 г № 62(4) — 542-545 с.
Плисс Г. Б. Основоположник российской онкологии - Н. Н. Петров / : Вопросы онкологии. 2016 г № 62(2) — 181-186 с.
Плисс Г. Б. Николай Николаевич Петров: к 140-летию со дня рождения / : Вопросы онкологии. 2016 г № 62(5) — 701-703 с.
Плисс Г. Б. Профессор Павел Поликарпович Дикун (к 100 летию со дня рождения) / : Вопросы онкологии. 2016 г № 62(6) — 871-872 с.
Плисс Г. Б. Онкологические этюды / : Вопросы онкологии. 2017 г № 63(4) — 673-675 с.
Плисс Г. Б. Академик Александр Иванович Серебров. Забытые и возрожденные страницы прошлого / : Вопросы онкологии. 2017 г № 63(5) — 808-810 с.

Награды 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Медаль Н. Н. Петрова (2018)
 Почётный доктор НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова (2012)

Примечания

Литература
Журнал «Вопросы онкологии» // Профессору Г. Б. Плиссу — 90 лет / Изд.: Вопросы онкологии,  2019 г. Т. 65, №2 — 312-313 с.

Ссылки

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Саратовского технического университета